Gaudecker ist der Familienname folgender Personen:

 Emil von Gaudecker (1831–1893), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Gerlach von Gaudecker (1909–1970), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Rita von Gaudecker (1879–1968), deutsche Schriftstellerin

Gaudecker steht für:
 Gaudecker (Adelsgeschlecht), ostpreußisches Uradelsgeschlecht